

Biologia
Ebolavirus – genere della famiglia Filoviridae (virus a RNA)
Zaire ebolavirus (ZEBOV) – una delle cinque specie di virus del genere Ebolavirus
Virus Ebola o virus di Ebola – ceppo virale della specie Zaire ebolavirus

Geografia 
Ebola – fiume della Repubblica Democratica del Congo

Medicina 
Malattia da virus Ebola – malattia che colpisce esseri umani e altri primati